M40 ou M-40 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Canon sans recul M40 de 106 mm américain ;
 Husqvarna M40, un pistolet suédois ;
 M40, un fusil de précision américain ;
 M40 Gun Motor Carriage, un canon automoteur américain ;
 M-40, désignation interne du missile de croisière Buran russe.

Médias 
 M40, une station de radio privée française musicale devenue RTL2.

Sciences 
Astronomie
 Winnecke 4, un objet de Messier (M40).

Médecine
 Cyphose et lordose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole M-40, quatrième ceinture de l'agglomeration de Madrid ;
  Autoroute britannique M40 reliant Londres à Birmingham.

Route
  Route serbe M40 reliant Vladičin Han à la frontière bulgare.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres